Red Crescent Society é um clube de futebol do Afeganistão. Disputou a primeira divisão nacional pela última vez em 2002.

Clubes de futebol do Afeganistão